Криштопанс () — латышская фамилия. Известные носители:
 Криштопанс, Вилис (род. 1954) — латвийский баскетболист и тренер по баскетболу.
 Криштопанс, Дайнис (род. 1990) — латвийский гандболист.

См. также 
 Криштоп
 Криштопа
 Криштопавечене
 Криштопенко
 Криштопов Ручей
 Крыштоповка
 Крыштоповское